Amor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Amor Township (Minnesota)
 Amor Township (North Dakota)